Tethys, Oudgrieks: Τηθύς, is een titanide uit de Griekse mythologie. Ze is de godin van de zee en ondergrondse rivieren en tevens de beschermheilige voor de zorg voor kinderen. Ze wordt vaak door Eileithyia vergezeld, de godin van de bevalling.

Een van de latere olympische godinnen Hera werd opgevoed door Tethys tot zij bereid was om de oppergod Zeus te huwen. Toen Arcas en Callisto aan de hemel werden geplaatst als de sterrenbeelden Grote Beer en Kleine Beer, was Hera het hier niet mee eens en ze vroeg haar voogd Tethys te hulp. Zij vervloekte de sterrenbeelden, zodat zij eeuwig rondjes in de hemel moesten draaien, zonder ooit onder de horizon te verdwijnen.

Oorsprong en nakomelingen 
Als titanide is Tethys een dochter van Ouranos en Gaea. Ze is de vrouw van haar broer Oceanus. Voordat Poseidon over de zeeën heerste, behoorde deze taak aan Tethys en Oceanus toe.

Samen kregen ze duizenden kinderen: de Potamiden, dat waren riviergoden, en de Oceaniden. Tethys was de moeder van onder meer de Nijl en ze heerste over de legendarische bronnen van de rivier Oceanus.

Nota Bene 
 Deze Tethys, Τηθύς, is een ander dan Thetis, Θετις, een nereïde en de moeder van Achilles.

Stamboom 

Titaan